Василий Григорьевич Кулак (; род. 1947) — советский и украинский спортсмен и тренер, Заслуженный тренер Украины (1993), Судья международной категории (1993).

Биография 
Родился 20 января (по другим данным 6 января) 1947 года в селе Комсомольское (ныне Махновка) Казатинского района Винницкой области Украинской ССР.

После окончания десяти классов школы, поступил в Бердичевский механический техникум. Служил в Советской армии, где начал заниматься тяжёлой атлетикой. После демобилизации стал работать в Казатинском совхозе «Достижения Октября» инструктором по спорту.

В 1973 году окончил Киевский институт физкультуры (ныне Национальный университет физического воспитания и спорта Украины), где стал Мастером спорта по тяжёлой атлетике и продолжил работу в качестве преподавателя. В 1992—2012 годах был тренером, а затем главным тренером национальной сборной команды Украины по тяжёлой атлетике. Подготовил ряд известных спортсменов, в их числе — Сергей Дидык, а также тяжелоатлетки-женщины — и Любовь Григурко, Юлия Калина, Ольга Коробка, Наталья Скакун, Валентина Кисель.

Был награждён орденом «За заслуги» 3-й степени (2004).

Примечания

Ссылки 
 Главный тренер национальной сборной по тяжелой атлетике Василий Кулак: «Перед каждыми соревнованиями иду в церковь, молюсь за ребят, чтобы удачно и без травм выступили»
 КУЛАК: «Мы не стали подталкивать Давыдову к борьбе»
 ВАСИЛИЙ КУЛАК: «ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ В ПЕКИНЕ НЕ БУДЕТ»

Выпускники Национального университета физического воспитания и спорта Украины
Тяжелоатлеты СССР
Преподаватели Национального университета физического воспитания и спорта Украины
Тренеры сборной Украины по тяжёлой атлетике
Спортивные судьи Украины